Landskrona (gemeente), een gemeente in Zweden
 Landskrona (stad), de hoofdstad van deze gemeente
 Landskrona (Neva), voormalig Zweeds fort nabij het huidige Sint-Petersburg